SPME steht für

 Festphasenmikroextraktion (engl. solid phase microextraction), eine Methode der Probenahme in  der chemischen Analytik
 Flughafen Tumbes in Peru als ICAO-Code
 Scholars for Peace in the Middle East (Wissenschaftler für Frieden im Mittleren Osten)

SPME